Le Crime de Regent's Court, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène Hercule Poirot :
Première publication en revue, au Royaume-Uni, le , sous le titre , dans le  de l'hebdomadaire  ;
Publication en recueil, au Royaume-Uni, en 1924, avec un titre anglais inchangé, dans le volume  ;
Publication en recueil, aux États-Unis, avec un titre anglais inchangé, en 1925, dans le volume  (dont la composition est différente de celle du recueil britannique homonyme) ;
Publication en recueil, en France, sous le titre « Le Crime de Regent's Court », en 1968, dans le volume Les Enquêtes d'Hercule Poirot ;
Nouvelle publication en recueil, en France, sous le titre alternatif « Un dîner peu ordinaire », en 1990, dans le volume Agatha Christie 1. Les années 1920-1925, publié dans la collection « Les Intégrales du Masque » par la Librairie des Champs-Élysées ;
Un dîner peu ordinaire – titre anglais :  –, téléfilm adapté de la nouvelle d'Agatha Christie, réalisé par Brian Farnham sur un scénario de Clive Exton, initialement diffusé en 1993, dans le cadre de la série Hercule Poirot.